Michael Charles Novotny-Bruckner és un dels personatges principals de la sèrie de televisió estatunidenca Queer as Folk, interpretat per Hal Sparks. Michael narra el primer i el darrer episodi de la sèrie.

Desenvolupament del personatge 
Michael té una mare a la que està molt unit, Debbie (Sharon Gless), i un tio gai, Vic Grassy (Jack Wetherall). Durant un episodi, Michael descobreix els seus orígens, i com la seua mare canvià el seu cognom per a fer-li creure que el seu pare era un condecorat militar que va morir a la guerra. El seu pare vertader era Danny Devore, que es va convertir en una drag queen anomenada Divina Devore.

Michael és el millor amic de Brian Kinney (interpretat per Gale Harold), al que coneix des del col·legi. Des del principi de la sèrie, les seues vides agafaren camins molt distints. Michael senta el cap amb la seua parella, Ben Bruckner, un professor d'universitat, i els dos adopten a un adolescent desvalgut, Hunter. Michael també es converteix en pare de Jenny Rebecca donant el seu esperma a la seua amiga lesbiana Melanie Marcus. Michael serà un gran pare per a la seua filla, vetlant per ella després de la separació de Lindsay i Melanie. Brian, per un altre costat, du una vida promiscua, plena de droga i sexe.

Al principi de la sèrie, Michael treballa per a una tenda a l'estil de Carrefour anomenada Big Q o Q-Mart (el nom és un joc de paraules, ja que Q ve de Queer que significa marieta). Ix amb David, un quiropràctic (Chris Potter). Es trasllada a Portland (Oregon) amb aquest darrer al final de la primera temporada, per a després tornar a Pittsburgh després de deixar-lo, al no poder soportar estar lluny de la seua familia i amics. Deixa el seu treball en Q-Mart i compra una tenda de còmics, la seua passió. Allí coneix a Ben, el seu futur marit, que tenia el virus del VIH. A Michael li costa acceptar aquest fet però prompte formalitzen la seua relació.

En la segona temporada, Michael i Justin Taylor (Randy Harrison), el nuvi de Brian, crearan un còmic sobre un superheroi gai anomenat Rage i basat en Brian. La historieta fou un èxit, i inclús volgueren fer una pel·lícula d'aquest, que fou cancel·lada a última hora.

Sempre defensa de forma molt efusiva al seu millor amic, Brian, i admet sentir alguna cosa per ell. Per exemple, quan Brian i Justin trencaren, Michael li digué a Justin que ixquera de les seues vides. Quan Lindsay i Melanie se separaren al principi de la quinta temporada, Michael s'enfadà perquè no volia que la seua filla fóra criada en una llar trencat, i va començar una llarga batalla per la custòdia d'aquesta. Com era d'esperar, els tres pares finalment arreglaren els seus assumptes.

Posteriorment Brian acusa a Michael de ser un homosexual conformista, basant-se en el fet que Michael té parella estable, una llar i un fill adoptat. Encara que Michael manté que això és el que sempre volgué, Brian el considera un traïdor. Aquest assumpte també està molt present en la comunitat gai: alguns activistes dels drets LGBT es queixen de què hi ha homosexuals que volen imitar la vida heterosexual, tirant així per terra la seua lluita contra el conservadorisme.

En un dels darrers episodis, Michael és ferit de gravetat per l'explosió d'una bomba al local gai Babylon. Aconsegueix recuperar-se, i la sèrie acaba amb ell i Brian ballant sobre les runes de Babylon, mentre narra: "Així que el xunda-xunda continua. Sempre ho farà. No importa el que passe. No importa qui siga el president. Com havia cantat sempre la nostra regina del Disco, la divina Gloria Gaynor: sobreviurem"

Referències 

Personatges de sèries de televisió